Single numer jeden w roku 1990 (USA)
 Single numer jeden w roku 1990 (Japonia)

Zobacz też